Wolanów (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski
 Wolanów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Radomski